Le presenti tabelle riassumono i risultati elettorali della Lega Nord nelle regioni italiane.

I valori espressi si riferiscono alla percentuale sui voti validi. Per le elezioni politiche, il dato si riferisce all'elezione della Camera dei deputati, prendendo in considerazione la parte proporzionale durante i periodi in cui sono state in vigore la legge Mattarella, ad eccezione del dato della Valle d'Aosta, che ha votato anche durante tale periodo con il sistema maggioritario, e la legge elettorale italiana del 2017.

Legenda 
P = Elezioni politiche
R = Elezioni regionali
E = Elezioni europee
     = La lista non è stata presentata in questa regione e in questa tornata elettorale
N.D. = La tornata elettorale non si è tenuta in questa regione

Dal 1989 al 1999

Dal 2000 al 2011

Dal 2012 al 2019

Note

Voci correlate 
 Lega Nord

Collegamenti esterni
 

Lega Nord
Lega Nord